Gronau kan henvise til:

 byer i Tyskland
 Gronau, Westf., by i Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Gronau, Leine, by i Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Gronau, Bad Vilbel, bydel ved Bad Vilbel, Wetteraukreis, Hessen
 Gronau, Bensheim, bydel ved Bensheim, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Gronau, Bonn, bydel ved Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Gronau, Oberstenfeld, bydel ved Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gronau, Bergisch Gladbach, bydel ved Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Gronau, Stetten, bydel ved Stetten, Bayern
 Gronau, Rödersheim-Gronau, bydel ved Rödersheim-Gronau, Rheinland-Pfalz

 andet
 Gronau (Samtgemeinde) – Samtgemeinde i Niedersachsen
 Gronau, Sinn – biflod til Sinn i Hessen
 Gronau, Pinnau – biflod til Pinnau i Slesvig-Holsten